Die 54. Tischtennisweltmeisterschaften fanden vom 28. April bis 5. Mai 2009 in Yokohama (Japan) in der Yokohama Arena, einer der größten Multifunktionshallen Japans, statt. Von den 20 möglichen Medaillen wurden 17 an China vergeben.

Veranstalter 
Die japanische Küstenstadt erhielt am 27. April 2006 von den Teilnehmern des Annual General Meeting des Welttischtennisverbandes ITTF am Rand der Mannschafts-WM in Bremen den Vorzug gegenüber Linz. Mit 111:43 Stimmen fiel das Ergebnis überraschend eindeutig aus. Japan war damit zum sechsten Mal nach 1956, 1971, 1983, 1991 und 2001 Ausrichter der Tischtennisweltmeisterschaft.

Yokohama sammelte bereits Erfahrung mit der Ausrichtung großer Tischtennisturniere. 2005 und 2006 fanden hier die Japan Open statt. Die WM 2009 war in die Feierlichkeiten zum 120-jährigen Gründungstag der Stadt eingebettet.

Modus 
Jeder Verband kann sowohl für den Damen- als auch für den Herrenwettbewerb bis zu fünf Aktive nominieren. Bis zu zwei weitere Teilnehmer können gemeldet werden, wenn in der ITTF-Weltrangliste vom Januar 2009 Aktive eines Verbandes unter den ersten 10 Plätzen vertreten waren. In dieser Weltrangliste belegte Timo Boll Platz vier, weshalb die Deutschen sechs Herren melden durften. Dagegen meldete der DTTB nur vier Damen, weil keine weitere Deutsche als hinreichend stark eingeschätzt wurde.

Als Gastgeber stehen Japan zwei zusätzliche Meldungen pro Wettbewerb zu.

Die gemäß Weltrangliste vom April 2009 96 besten Teilnehmer starten im Hauptfeld. Die übrigen Teilnehmer treten in einer Qualifikationsrunde an, in der sich 32 Aktive für das Hauptfeld qualifizieren können. In dem aus 128 Teilnehmern bestehenden Hauptfeld werden die 64 besten Aktiven gesetzt. Die nächstbesten 32 Teilnehmer sowie die 32 Aufsteiger aus der Qualifikationsrunde werden hinzu gelost.

Abschneiden der Deutschen 
Timo Boll sagte seine Teilnahme wegen Rückenbeschwerden ab, dadurch kam sein geplanter Partner Christian Süß nicht zum Einsatz im Doppel. Alle deutschen Damen und Herren überstanden die erste Runde.

Herreneinzel 
Am erfolgreichsten war Dimitrij Ovtcharov, der bis ins Achtelfinale gelangte. Er gewann gegen Kou Lei (Ukraine), Kōki Niwa (Japan) und Ko Lai Chak (Hongkong). Danach verlor er mit 1:4 gegen den Chinesen Ma Long.

Christian Süß besiegte William Henzell (Australien) und Hidetoshi Oya (Japan), ehe er von Jiang Tianyi (Hongkong) gestoppt wurde.

Eine Runde weiter kamen Bastian Steger (Marcos Madrid (Mexiko) 4:1, Sharath Kamal Achanta (Indien) 1:4), Patrick Baum (Gustavo Tsuboi (Brasilien) 4:1, Joo Se-hyuk (Korea) 2:4) und Zoltan Fejer-Konnerth (Gavin Rumgay (Schottland) 4:1, Robert Gardos (Österreich) 1:4).

Herrendoppel 
Ovtcharov/Steger spielten sich durch Siege über Mikkel Hindersson/Kasper Sternberg (Dänemark) und Thomas Keinath/Peter Sereda (Slowakei) das Achtelfinale, wo sie an Hao Shuai/Zhang Jike (China) scheiterten.

Baum/Fejer-Konnerth schieden in der ersten Runde gegen die Japaner Kenji Matsudaira/Jin Ueda aus.

Dameneinzel 
Elke Schall kam nach Siegen über Lay Jiang Fang (Australien) und Ai Fukuhara (Japan) in Runde drei, wo sie gegen Li Xiaoxia (China) verlor.

Genauso weit kam Wu Jiaduo, die Alexandra Privalova (Belarus) und Li Qiangbing (Österreich) ausschaltete und danach Ding Ning (China) unterlag.

Eine Runde überstanden Kristin Silbereisen (Carole Grundisch (Frankreich) 4:2, Haruna Fukuoka (Japan) 1:4) und Zhenqi Barthel (Joanna Parker (England) 4:0, Park Mi-young (Korea) 1:4).

Damendoppel 
Beide deutschen Doppel qualifizierten sich für das Achtelfinale.

Barthel/Silbereisen setzten sich durch gegen Mercedes Madrid/Laura Rosales (Mexiko) und Nikoleta Stefanova/Wenling Tan Monfardini (Italien), nicht aber gegen Guo Yue/Li Xiaoxia (China).

Schall/Wu Jiaduo gewannen gegen Li Isabelle Siyun/Sim Kai Xin Zena (Singapur) und Park Young-sook/Seok Ha-jung (Korea) und verloren dann gegen Ai Fukuhara/Sayaka Hirano (Japan).

Mixed 
Es traten vier deutsche gemischte Doppel an.

Am erfolgreichsten spielten Süß/Schall/Wu Jiaduo. Nach vier Siegen über Gençay Menge/Fulya Ozler (Türkei), Panagiotis Gionis/Ekaterina Ntoulaki (Griechenland), Kunihito Tasei/Mikie Tasei-Takahashi (Japan) und Gao Ning/Feng Tianwei (Singapur) verloren sie im Viertelfinale gegen Zhang Jike/Mu Zi (China).

Steger/Barthel überstanden zwei Runden gegen Sharath Kamal Achanta/Shamini Kumaresan (Indien) und Cai Xiao Li/Yu Mengyu (Singapur). Danach war Endstation gegen Xu Xin/Fan Ying (China).

Fejer-Konnerth/Silbereisen besiegten die Griechen Konstantinos Papageorgiou/Christina Fili und unterlagen den Südkoreanern Oh Sang-eun/Dang Ye-seo.

Patrick Baum/Wu Jiaduo schalteten Bojan Tokič/Manca Fajmut (Slowenien) aus. Danach verloren sie gegen Andrej Gaćina/Andrea Bakula (Kroatien).

Wissenswertes 
 Der deutsche Schiedsrichter Hans-Peter Wörner (Steinheim) leitete das Endspiel des Herreneinzels.
 Parallel fand der ITTF-Kongress (Annual General Meeting) statt:
 Die Mannschafts-Weltmeisterschaft 2012 wird an den DTTB vergeben und soll in Dortmund stattfinden.
 Der DTTB-Präsident Thomas Weikert wird zum Vizepräsidenten der ITTF gewählt.
 Adham Sharara bleibt ITTF-Präsident. Der Herausforderer Alaor Gaspar Pinto Azevedo – Arzt und Präsident des brasilianischen Tischtennisverbandes – verliert die Abstimmung mit 21:142.
 DTTB-Sportdirektor Dirk Schimmelpfennig wird in das Technische Komitee der ITTF gewählt, das die unterschiedlichen Spielsysteme vereinheitlichen soll.
 Philatelie: Die chinesische Post würdigte diese Tischtennisweltmeisterschaft mit Sonderstempel und Maschinenwerbestempel in den Städten Jinan (), Fuzhou und Ürümqi.

Ergebnisse 
Alle Finalisten kommen ausnahmslos aus der Volksrepublik China.

Neuer Weltmeister im Herreneinzel ist Wang Hao, er besiegte im Finale seinen Landsmann Wang Liqin ohne Satzverlust mit 11-9, 13-11, 11-5, 11-9. Im Herrendoppel ging der Titel an Chen Qi und Wang Hao, die Ma Long und Xu Xin mit 6-11, 13-11, 13-11, 11-5, 11-9 besiegten.

Im Einzel der Frauen siegte die amtierende Olympiasiegerin Zhang Yining über ihre Landsfrau Guo Yue in 6 Sätzen mit 10-12, 3-11, 11-2, 11-7, 11-7, 11-9. Im Frauendoppel gewannen Guo Yue und Li Xiaoxia gegen Ding Ning und Guo Yan mit 11-8, 12-10, 11-4, 3-11, 11-7.

Im gemischten Doppel ging der Titel an Li Ping und Cao Zhen, die Zhang Jike und Mu Zi mit 11-6, 4-11, 11-7, 9-11, 13-11, 11-8 besiegten.

Medaillenspiegel

Einzelnachweise

Literatur 
 WM-Vorschau: Zeitschrift tischtennis, 2009/4 Seite 31–35
 Bericht: Zeitschrift tischtennis, 2009/5 Seite 8–29

Weblinks 
  (englisch, japanisch)
 Eintrag in ITTF-Datenbank
 ITTF-Bericht (englisch) (abgerufen am 5. Juni 2011)
  von Tim Boggan in USA Table Tennis (PDF; 658 kB)

2009
Tischtennisveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Yokohama
Weltmeisterschaft 2009